Haan kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhem de Haan

Auktorsförkortningar